

Geografia 

 La Luz – census-designated place nello stato del Nuovo Messico

Musica 
 La luz – singolo di Juanes del 2013
 La luz – singolo di Thalía e Myke Towers del 2020
 La luz – singolo di Sech e J Balvin del 2020